Десницкий — русская семинаристская фамилия, означающая «стоящий одесную (то есть по правую руку) от Бога». Имеет женскую форму .

Женская форма — Десницкая.

Известные носители:
 Десницкий, Андрей Сергеевич (род. 1968) — филолог-библеист, публицист, сын С. Г. Десницкого.
 Десницкий, Василий Алексеевич (1878—1958) — русский революционер и литературовед.
 Десницкий, Глеб Сергеевич (1904—1975) — генерал-майор.
 Десницкий, Матфей Михайлович (в монашестве Михаил; 1761—1821) — епископ Русской Православной Церкви.
 Десницкий, Пётр Павлович (1911—1993) — участник гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Десницкий, Семён Ефимович (1740—1789) — русский учёный-правовед.
 Десницкий, Сергей Глебович (род. 1941) — советский актёр, режиссёр.

